Здесь представлен список стран и зависимых территорий Океании по численности населения. В списке отсутствуют территории не имеющие постоянного населения.

Примечания 

Страны Океании
Океания
Списки:Океания